Женский турнир по водному поло на летних Олимпийских играх 2016 года пройдёт с 9 по 19 августа. В соревновании примет участие 8 команд, разбитых на 2 группы. Матчи предварительного раунда пройдут в бассейне водного центра имени Марии Ленк, а стадия плей-офф состоится в Олимпийском водном центре. Действующими олимпийскими чемпионками являются ватерполистки США.

Медалисты

Квалификация

Соревнование

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Четвертьфинал

Полуфинал за 5-8-е места

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Полуфинал

Матч за 3-е место

Финал

Итоговое положение

Ссылки 
 Расписание матчей  на сайте FINA 
 Водное поло   на официальном сайте летних Олимпийских игр 2016